Bufi ist der Familienname folgender Personen:
 Aldo Bufi Landi (1923–2016), italienischer Schauspieler
 Ylli Bufi (* 1948), albanischer Politiker
 als BUFI oder BuFi siehe auch Bundesbericht Forschung und Innovation